Galaktička astronomija proučava našu galaksiju, Mlečni put, njenu strukturu, delove, dinamiku, interakciju (sa okolinom i ostalim galaksijama) i slično.

Svemir izvan Mlečnog puta proučava vangalaktička astronomija.

Astronomija